Сидней Джеймс Смит (, 11 июля 1925, Торонто, Онтарио, Канада — 29 апреля 2004) — канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Провёл 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Торонто Мэйпл Лифс».

Игровая карьера 
Сид Смит родился 11 июля 1925 года в Торонто (Онтарио), где и начал свою карьеру в юниорской хоккейной лиге. Позже он играл за клубы Хоккейной лиги Онтарио «Ошава Дженералз» и «Торонто Стаффордс». В 1946 году, выступая за «Квебек Эйсес», попал в поле зрения менеджеров «Торонто Мэйпл Лифс».

В сезоне 1946/47 Смит дебютировал в НХЛ, но закрепиться в «Торонто» с первого раза ему не удалось и он три сезона путешествовал из фарм-клуба «Торонто» команды Американской хоккейной лиги «Питтсбург Хорнетс» в основу и обратно. В плей-офф сезона 1948/49 Смит помог своей команде в полуфинале с «Бостон Брюинз» и в финале против «Детройт Ред Уингз», набрав 7 (5+2) очков в шести матчах, забив все три шайбы своей команды во второй игре финала, принеся «Торонто» победу со счётом 3:1.

В течение следующих 6 сезонов Смит забивал больше 20 голов за сезон – результат, которым мог похвастать в то время лишь Горди Хоу. Наряду с этим он отличался корректным поведением на льду и редко оказывался на скамейке штрафников, что принесло ему в 1952-м и 1955 годах «Леди Бинг Трофи» – ежегодную награду за мастерство и джентльменское поведение на льду.

В 1955 году Сид Смит стал капитаном «Торонто». В 1957 году он закончил игровую карьеру в НХЛ, но продолжил выступать в качестве играющего тренера в команде «Уитби Данлопс» (ОХА), которая добилась права представлять сборную Канады на Чемпионате мира по хоккею с шайбой 1958 года в Норвегии. Канадцы выиграли все свои матчи с общей разницей 82:6, в том числе и у сборной СССР со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (3): 1948, 1949, 1951
 Обладатель Леди Бинг Трофи (2): 1952, 1955
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (7): 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955
 Чемпион мира по хоккею: 1958

Клубная карьера

Международная карьера

Ссылки 
 Статистика Сида Смита на The Internet Hockey Database
 Биография Сида Смита на Legends of Hockey
 Профиль Сида Смита на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Питтсбург Хорнетс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Арт Росс Трофи
Обладатели Леди Бинг Трофи
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Тренеры сборной Канады по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ